Буррен — национальный парк на юго-западе географической области Буррен в графстве Клэр, Ирландия. Парк создан для охраны необычных ландшафтов этой области, в первую очередь известняковых скал, на которых находится тонкий слой почвы, поддерживающий скудную растительность.

История 

Буррен использовался в сельскохозяйственных целях, хотя из-за малой толщины почв, он использовался в сельскохозяйстве фермерам пришлось разработать специальные технологии. В 1998 году земля, на которой сейчас расположен национальный парк, была выкуплена государством.

География 

Высшая точка парка — Кноканес (207 м). Она находится на скальном гребне, пересекающем весь парк. К востоку от гребня находится известняковое плато с несколькими озёрами, на западе — понижение. затем снова переходящее в известняковое плато, на юге известняк был опущен под землю во время последнего оледенения.

Парк содержит все основные природные зоны Буррена — известняковое плато, луга, кустарник (в первую очередь орешник и рябина), исчезающие озёра (), обыкновенные озёра, источники (), скалы и торфяные болота.

Геология 

Буррен сложен из известняков, образованных в нижнем каменноугольном периоде (визейский ярус). Известняки образовались как осадочная порода в то время, когда современная Ирландия находилась на дне тропического моря, примерно 350 миллионов лет назад. Осадочные породы спрессованы в горизонтальные слои и содержат окаменелые кораллы, морских ежей, морские лилии и аммониты.

Как и во всей Ирландии, пейзаж окончательно сформировался лишь во время последнего оледенения.

Флора и фауна 

Буррен отличается сосуществованием растений, принадлежащих к различным экосистемам — так, альпийские растения сосуществуют тут с субтропическими, а лесные могут расти в лугах при полном отсутствии лесов. В щелях на известняковом плато, где почвенный слой наибольший, встречаются плющ и папоротники. Там же растут деревья и кустарники, такие как тёрн, падуб или крушина, однако из-за недостатка почвы и из-за сильных ветров они не достигают своего обычного размера. Непосредственно на известняке произрастает только мох. В лугах встречаются самые разнообразные растения, от субтропических, как орхидея Neotinea maculata, до вереска и альпийской растительности. Там, где достаточно почвы и имеется защита от ветра, встречаются заросли кустарника и даже небольшие участки леса.

На территории парка водятся множество видов млекопитающих, включая зайцев, лисиц, горностая и малую бурозубку. Лесная куница, всегда жившая в Буррене и затем исчезнувшая, в последнее время вернулась, хотя остаётся редким для Буррена видом. В парке проживают также несколько видов летучих мышей, один из которых, малый подковонос, находится под угрозой исчезновения. В парк также периодически заходят одичавшие козы. 

В национальном парке Буррен встречаются 89 видов птиц.

Источники 
 Сайт национального парка Буррен 

Национальные парки Ирландии
Клэр (графство)